Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1990 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants 
 Ivan Lendl,  mondial, ne participe pas au tournoi pour se concentrer sur le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès, Wimbledon.
 Carl-Uwe Steeb, tête de série , déclare forfait avant le début du tournoi.
 Au premier tour, Stefan Edberg, tête de série , s'incline face au jeune espagnol Sergi Bruguera (19 ans), Boris Becker, tête de série , est battu par le jeune yougoslave Goran Ivanišević et Emilio Sánchez, tête de série , s'incline face au qualifié Nicklas Kulti. C'est la première fois que les deux premières têtes de série s'inclinent au premier tour d'un Grand Chelem.
 Le qualifié Thierry Champion atteint les quarts de finale après avoir notamment éliminé la tête de série  Juan Aguilera et Guy Forget,  mondial. Il s'y incline face à Andrés Gómez.
 Andre Agassi atteint pour la première fois la finale d'un Grand Chelem.
 En finale, Andrés Gómez s'impose face à Andre Agassi et devient le premier Équatorien à remporter le tournoi. Il remporte son  ATP en simple.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 1990
Simple messieurs des Internationaux de France
Tennis en France en 1990
Tennis en mai 1990
Tennis en juin 1990